Ausztria
Schneeberg (2076 m), Alsó-Ausztria legmagasabb hegycsúcsa az Alpok hegységben

 Németország
Schneeberg, település Szászországban
Schneeberg, település Bajorországban